Креспос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,92 км². Население — 605 человек (на 2007 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы